Kia Clarus (Kia Credos) — автомобиль среднего класса фирмы «Kia Motors».

Создан на основе Mazda 626 и имеет с ней много одинаковых узлов и агрегатов. В 1998 году была произведена модернизация модели и добавлен вариант с кузовом комби.

Примечания 

Clarus